Mužská dvouhra Poprad-Tatry ATP Challenger Tour 2015 probíhala v polovině června 2015. Do singlové soutěže popradského tenisového turnaje nastoupilo třicet dva hráčů. Obhájcem titulu byl český tenista Adam Pavlásek, kterého ve čtvrtfinále vyřadila slovenská jednička Martin Kližan.

Vítězem dvouhry se stal druhý nasazený Čech Adam Pavlásek, jenž ve finále zdolal rakouskou turnajovou šestku Hanse Podlipnika Castilla po dvousetovém průběhu 6–3 a 6–4. Na challengerech tak vybojoval premiérovou singlovou trofej, když předtím dvakrát ve finále neuspěl.

Nasazení hráčů

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Poprad-Tatry ATP Challenger Tour
Sportovní události na Slovensku
ATP Challenger Tour 2015